Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Vojtěch Flégl e Andrew Florent che hanno battuto in finale Adam Malik e Jeff Tarango 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Menno Oosting /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

 Tomás Carbonell /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Juan Garat /  Jorge Lozano (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1994
ATP Tour 1994